Indian Point puede hacer referencia a:

Indian Point, villa estadounidense en Misuri;
Municipio de Indian Point, en el Estado de Illinois;
Central Nuclear Indian Point, en  Buchanan (Nueva York);